Estância Velha kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Estância Velha (ort), Rio Grande do Sul, 
 Estância Velha (kommun), Rio Grande do Sul, 

Robotskapade Brasilienförgreningar